Francisco Martín Moreno es un antropónimo que puede referirse a:

 Francisco Martín-Moreno, I conde de Martín Moreno, militar español.
 Francisco José Martín-Moreno y González, II conde de Martín Moreno, hijo del anterior.
 Francisco Martín Moreno Biehl (n. 1946), escritor mexicano.